Жоан Петро (; род. 27 января 1986 года в Париже, Франция) — французский профессиональный баскетболист гваделупского происхождения. На драфте НБА 2005 года был выбран командой «Сиэтл Суперсоникс». В 2004 году в составе команды «По-Ортез» стал чемпионом Франции.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на NBA.com 

Баскетболисты Франции
Игроки БК «По-Ортез»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Чжэцзян Лайонс»
Игроки БК «Лимож»
Игроки «Метс де Гвайнабо»
Игроки «Кангрехерос де Сантурсе»
Игроки сборной Франции по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу